Pascali bezeichnet:

 Pascali (Rose)

Pascali ist der Familienname folgender Personen:
 Pino Pascali (1935–1968), italienischer Künstler, Bildhauer und Bühnenbildner und ein Vertreter der Arte-Povera in Italien

Siehe auch:
 Paskali
 Pasquali